Luxor
Edicija Lvxor Design

Vidi 
Luxor (razdvojba)